Thijs Meliefste - chef-kok van onderstaand restaurant
 Meliefste (restaurant) - restaurant met Michelinster